El asedio o sitio de Oviedo puede referirse a cualquiera de los episodios en que esta ciudad española ha sido puesta a sitio (o a asedio) en distintos momentos históricos:

Sitio de Oviedo (1297), por el infante Juan, pretendiente al trono del reino de León, y Rodrigo Álvarez de las Asturias.
Sitio de Oviedo (1394), por el conde de Noreña y de Gijón, Alfonso Enríquez.
Sitio de Oviedo (1936), por las milicias leales al gobierno republicano en el transcurso de la Guerra Civil Española.